Кураш — мультфильм режиссёра Шарафата Шакирова и сценариста Дамира Салимова
 Куре́ш (также курэш, кураш, куряш, корэш) — традиционный вид борьбы у тюркских народов.

Примечания